A 11 124-es számú mellékút egy körülbelül másfél kilométer hosszú országos közút-szakasz a Pilis és a Visegrádi-hegység határvidékén, a Komárom-Esztergom megyei Esztergomhoz tartozó Pilisszentlélek területén. A zsákfalunak számító község egyedüli megközelítési útja.

Az 1111-es útból ágazik ki, körülbelül annak a 25+600-as kilométerszelvényénél. Szinte pontosan egy kilométert halad erdős területen, nagyjából keleti irányban, míg el nem éri Pilisszentlélek első lakótelkeit. Tovább haladva északnak fordul, a település központja felé, végül szűk másfél kilométer után feloldódik a falu házai között.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

11124
Esztergom
Pilisszentlélek